Straulino ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Straulino (1914–2004), italienischer Segelsportler
 Jana Straulino (* 1978), Ehename der deutschen Schauspielerin und Journalistin Jana Petersen